Cavaione ima više značenja:
 Cavaione, Milano
 Cavaione, Trento